Föll ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Föll (* 1998), deutsch-philippinischer Fußballspieler
 Heike-Karin Föll (* 1967), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin
 Karl Föll (1908–2000), deutscher Graveur und Hochschullehrer
 Michael Föll (* 1965), deutscher Politiker
 Otto Föll (* 1867), württembergischer Verwaltungsbeamter
 Roland Föll (1935–1964), deutscher Motorradrennfahrer
 Utz Föll (1932–1999), deutscher Maler und Kunstpädagoge

Siehe auch 
 Foll